Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji BNP Paribas Katowice Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl španělský pár Lara Arruabarrenová a Lourdes Domínguezová Linová, jehož členky do soutěže nezasáhly.

Deblový titul získala ukrajinská nenasazená dvojice Julia Bejgelzimerová a Olga Savčuková, když ve finále zdolala česko-rumunské turnajové jedničky Kláru Koukalovou a Monicu Niculescuovou. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad 6–4 a 5–7, rozhodl o vítězkách až supertiebreak poměrem míčů [10–7].

Obě získaly na okruhu WTA Tour první společný titul. Bejgelzimerová si připsala třetí turnajový triumf ze čtyřhry a první od vítězství v červenci 2005 na modenské antuce. Pro Savčukovou to byl druhý deblový vavřín v kariéře a první od roku 2008, kdy vyhrála Tashkent Open.

Nasazení párů 
  Klára Koukalová /  Monica Niculescuová (finále)
  Darija Juraková /  Megan Moultonová-Levyová (1. kolo)
  Sandra Klemenschitsová /  Andreja Klepačová (1. kolo)
  Šúko Aojamová /  Renata Voráčová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Katowice Open
Sport v Polsku v roce 2014
WTA Tour 2014